Uruguay deltog i de olympiska sommarspelen 1984 med en trupp bestående av 18 deltagare, men ingen av landets deltagare erövrade någon medalj.

Basket

Herrar
Gruppspel

Slutspel

Boxning

 Honorio Masón

Cykling

Herrarnas poänglopp
 Carlos García - 32:a plats

Herrarnas tempolopp
 Carlos García - ingen placering 

Herrarnas förföljelse
 Carlos García - Förlorade i omgång 1

Segling

 Enrique Dupont
 Alejandro Ferreiro
 Bernd Knuppel

Referenser

1984 i Uruguay
Nationer i olympiska sommarspelen 1984
1984